Män som hatar kvinnor kan syfta på:

 Män som hatar kvinnor (roman) – en kriminalroman av Stieg Larsson från |2005
 Män som hatar kvinnor (film) – en svensk-dansk-tysk thriller från 2009 i regi av Niels Arden Oplev
 Millennium (2010) – en tv-serie där filmen Män som hatar kvinnor ingår